

Patronyme
Erich Schopper (1892-1978) est un Generalleutnant allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.
Herwig Schopper (1924- ) est un physicien allemand et directeur du CERN de 1981 à 1988.
 Michael Schopper (né en 1942) est un baryton-basse allemand.

Homonymie de patronyme